Název Žežice má více sídel:
 Žežice (Příbram), část města Příbram v okrese Příbram
 Žežice (Chuderov), část obce Chuderov v okrese Ústí nad Labem